Amaltea – figura della mitologia greca
 Amaltea – satellite naturale del pianeta Giove
Amaltea – nome proprio di persona italiano femminile
 113 Amaltea – asteroide scoperto nel 1871
 Capra Amaltea – scultura attribuita a Gian Lorenzo Bernini

Pagine correlate 
Amalteo (disambigua)